Хизб ут-Тахри́р аль-Ислами́ ( — «Исламская партия освобождения») — международная панисламистская политическая партия, основанная в 1953 году в Восточном Иерусалиме судьёй местного шариатского апелляционного суда Такиюддином ан-Набхани.

Государственные органы США (Государственный департамент США и Сенат США) относят Хизб ут-Тахрир к числу групп, действующих ненасильственными методами, но способствующих распространению экстремистских настроений среди мусульман и, вследствие поддержки антизападной идеологии, потенциально способных оказывать идеологическую поддержку терроризма.

В 2003 году Верховный Суд Российской Федерации признал Хизб ут-Тахрир аль-Ислами террористической организацией. В Германии деятельность организации запрещена в связи с направленностью против идей международного взаимопонимания, призывами к ликвидации Государства Израиль и убийствам людей.

В большинстве мусульманских государств деятельность организации официально запрещена и преследуется. Так, в Казахстане деятельность «Хизб-ут-Тахрир» запрещена судом в 2005 году за экстремизм. Организация запрещена также в Турции, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане и ряде других восточноевропейских и азиатских государств, во всех арабских странах, кроме ОАЭ, Ливана и Йемена.

После смерти ан-Набхани в 1977 году организацию возглавил палестинец Абдул Кадим Заллум. После смерти Заллума в 2003 году организацию возглавил Ата Абу Рашта.

Декларируемая цель организации — восстановление справедливого исламского образа жизни и исламского государства (халифата) и воплощения в нём исламской системы.

Хизб ут-Тахрир на мировой арене 
Активную деятельность вели филиалы организации на Ближнем Востоке и в Северной Африке (Египет, Сирия, Марокко, Тунис, Судан, ОАЭ, Йемен, Кувейт, Палестина, Иордания, Ливан, Ирак),
в Турции, в Европейском союзе (деятельность организации запрещена в Германии, (за антисемитизм и антиизраильскую пропаганду, запрет безуспешно обжаловался в ЕСПЧ, который счёл, что цели Хизб ут-Тахрир противоречат ценностям Европейской конвенции о правах человека), Дании, Великобритании), в Южной и Юго-Восточной Азии (Бангладеш, Пакистан, Малайзия, Индонезия) и в Австралии. С 1995 года организация начала действовать в Узбекистане. Известно также о деятельности группы на территории стран СНГ (Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Белоруссия и Россия).

Идеология 

«Хизб ут-Тахрир» провозглашает себя «политической партией, идеологией которой является ислам». Цель партии — содействовать возвращению мусульман к исламскому образу жизни («все стороны жизни должны основываться на нормах шариата») и распространению исламской религии в мире. При этом декларируется, что реализация этой цели возможна лишь путём воссоздания единого (объединяющего весь исламский мир) теократического государства — халифата.

В документах «Хизб ут-Тахрир» правительства мусульманских стран характеризуются как неисламские, а причиной всех сегодняшних проблем мусульманской уммы объявляется «отсутствие ислама в её повседневной жизни», в том числе «отсутствие исламской системы правления».Конституция ХТ состоит из 187 статей об Исламском государстве, в ней детализируется всё — от исламской экономики и системы образования до отношений между мужчинами и женщинами (женщинам позволяется иметь право собственности, голосовать и заниматься бизнесом).

Причины образования Хизб ут-Тахрир

Оценки деятельности 
В 2014 году А. В. Малашенко в интервью интернет-изданию IslamNews отмечал: Кстати говоря, Хизб ут-Тахрир — это не экстремисты! Да, это радикалы, но это не те люди, которые обещают любой ценой бороться за халифат. […] Хизб ут-Тахрир ставят перед собой только политические задачи. Когда они говорят про халифат, то только политическими средствами, и избегают любых вот таких вот эксцессов. И, кстати говоря, их очень часто сравнивают с Исламским движением Узбекистана, вот те — да, те совершают теракты, те готовы брать оружие, а Хизб ут-Тахрир — нет!

В 2015 году Вальтер Лакер отмечал: Наиболее активным военным движением в Центральной Азии являлась Хизб ут-Тахрир, панисламистская политическая организация, основанная в Иордании в 1950-е годы и намеревающаяся создать всеобщее Исламское государство (халифат). В настоящее время она запрещена почти во всех странах, включая арабские. Её перспективы в некоторых странах Центральной Азии, вроде Киргизии, не следует недооценивать.

Ряд правозащитных организаций считают, что деятельность «Хизб ут-Тахрир» не является террористической. Так в 2005 году сотрудник правозащитного центра «Мемориал» В. А. Пономарёв в своём обзоре высказал мнение, что «Хизб ут-Тахрир» это «ненасильственная международная исламская организация, и взгляды её сторонников не могут служить оправданием репрессий, фабрикаций уголовных дел и пыток». Кроме того он считает, решение Верховного Суда Российской Федерации необоснованным, отмечая отсутствие в мотивировочной части «какие-либо данные о террористической деятельности „Хизб ут-Тахрир“ — в соответствии с определением терроризма, данным в Уголовном Кодексе РФ и Федеральном Законе РФ „О борьбе с терроризмом“ от 03.07.1998».

Информационно-аналитический центр «Сова» в 2015 году в связи с отклонением апелляции на приговор жителю Дагестана Шамилю Омарову ранее признанному виновным Северо-Кавказским окружным военным судом в «участии в деятельности ячейки „Хизб ут-Тахрир“» высказывает мнение, что «партия „Хизб ут-Тахрир“ была неправомерно запрещена в России как террористическая», а также отмечает, что «сторонники этой партии в России до сих пор не были уличены в реальной заговорщической деятельности», а сами «обвинения выдвигаются лишь на основании партийной активности (к примеру, проведения дискуссий или распространения литературы)».

В свою очередь правозащитный центр «Мемориал», Комитет «Гражданское содействие», Информационно-аналитический центр «Сова», Институт прав человека в 2016 году в совместном заявлении по-поводу решения Верховного суда Республики Башкортостан о продлении содержания под стражей руководителя правозащитной организации «Центр исследования проблем мусульман» Р. М. Латыпова которому были предъявлены обвинения об участии в деятельности «Хизб ут-Тахрир», полагают, что «это решение Верховного Суда РФ неправомерно, поскольку ни документы этой организации, ни практика ее деятельности не дают оснований для обвинения именно в терроризме или призывах к нему», а также отмечают, что «эта партия не была признана террористической ни в одной из стран Европы».

Борьба с организацией в России 

Решением Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 г. № ГКПИ 03-116 «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», наряду с 13 другими исламскими организациями, была признана террористической организацией и запрещена в России. Мотивировкой для такого признания стало признание судом следующих основных форм её деятельности:
воинствующая исламистская пропаганда, сочетаемая с нетерпимостью к другим религиям; активная вербовка сторонников, целенаправленная работа по внесению раскола в общество (прежде всего пропагандистская)
которые были сочтены судом террористической деятельностью.

В октябре 2015 г. в Москве полиция задержала гражданина Таджикистана, являвшегося главарём одной из ячеек запрещённой в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир», действовавшей в московском регионе. По оперативным данным, он занимался вербовкой, пропагандой радикального ислама и построения на территории России исламского халифата. При задержании он оказал активное сопротивление. Ранее, также в октябре 2015 г., в Москве спецподразделениями МВД и ФСБ были задержаны 20 предполагаемых членов данной организации, подозреваемых в распространении экстремистской литературы и в вербовке новых членов организации.

2 ноября 2015 года в Екатеринбурге военным судом к пяти годам колонии был приговорён военнослужащий внутренних войск МВД являвшийся членом «Хизб ут-Тахрир» и занимавшийся вовлечением в организацию военнослужащих Уральского регионального командования внутренних войск МВД России.

По словам заместителя начальника главка МВД РФ по противодействию экстремизму Владимира Макарова, в 2015 году количество сторонников запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму снизилось с 10 тысяч до 2,5 тысяч после присоединения к России. Добиться такого результата, по его утверждению, позволили профилактические мероприятия среди населения полуострова, в первую очередь среди молодежи крымско-татарской народности.

4 февраля 2016 года Московский окружной военный суд признал членов «Хизб ут-Тахрир» Челябинска Салавата Хабирова, Альфреда Шаимова, Рината Шамсутдинова, Орифджана Мирова и Радика Кабирова виновными по статье 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), статье 30 (приготовление к преступлению) и статье 278 (насильственный захват власти) Уголовного кодекса Российской Федерации, приговорив их в зависимости от степени участия в совершении преступления к лишению свободы на срок от 5 до 17 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Отмечена активность этой организации в ХМАО и Ямало-Ненецком автономных округах, обеспечивающих значительную долю добычи нефти и газа в РФ. Ячейки организации были по всему региону, от границ с Казахстаном до последних обжитых территорий на севере области. Утверждалось, что на современном этапе они ставят перед собой задачу не столько совершать теракты, сколько проникать в органы власти, силовые структуры (ФССП), суды и др.

27 марта 2019 года оперативники ФСБ задержали 20 членов организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму. Спустя несколько часов одновременно два проекта «Радио Свобода» — «Idel.Реалии» и «Кавказ.Реалии» выступили в поддержку арестованных (в первом материале речь шла об обращении организации «Свободный Идель-Урал» к муфтию Республики Татарстан Камилю Самигуллину, во втором — об осуждении операции со стороны дипломатической службы Евросоюза).

27 января 2021 года сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали нескольких членов организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Калужской области. По версии силовиков, задержанные планировали создать в регионе «Всемирный халифат».

См. также 
 Религиозно-политический экстремизм

Примечания

Литература 
 на русском языке

 
 
 Залужный А. Г. Личность религиозного экстремиста: теоретико-правовой анализ // Теория государства и права. — 2018. — № 1. — С. 64–68.
 
 

 на других языках

 
 
 
 
 
 
 Swick, Sarah. From London to Andijan: The rising global influence of Hizb ut-Tahrir among Muslim youth. // Muslims and Islam in the Chaotic Modern World: Relations of Muslims among Themselves and with Others. Temple University, Philadelphia, PA (2005).
 Karagiannis, Emmanuel. Political Islam in Central Asia: The Challenge of Hizb ut-Tahrir. Routledge, 2009.
 Taji‐Farouki, Suha. Islamists and the threat of Jihad: Hizb al‐Tahrir and al‐Muhajiroun on Israel and the Jews. // Middle Eastern Studies 36.4 (2000): 21-46.
 Ward, Ken. Non-violent extremists? Hizbut Tahrir Indonesia. // Australian Journal of International Affairs 63.2 (2009): 149—164.

Ссылки 
 Александр Верховский, информационно-аналитический цент «СОВА»: «Хизб ут-Тахрир — не террористы»
 Radical: My Journey out of Islamist Extremism by Maajid Nawaz (Lyons Press, 2013)
 «PM shelves Islamic group ban» by The Guardian
 «Tony Blair and Hizb-ut-Tahrir: 'Muslims under the bed'» Abdul Wahid, openDemocracy.net, 9 August 2005
 «The Prime Minister’s statement on anti-terror measures» The Guardian, 5 August 2005
 «Cartoons ignite cultural combat in Denmark» , International Herald Tribune, 31 December 2005
 «Fighting the War of Ideas», Foreign Affairs, November/December 2005
 «Hizb ut-Tahrir», BBC Newsnight, 27 August 2003
 Inside «Islam’s political insurgency» in Europe
 Q&A with Hizb ut-Tahrir spokesman by MSNBC
 BBC Hardtalk’s Tim Sebastian interview with Hizb ut-Tahrir spokesman
 BBC Hardtalk’s Sarah Montague interview with Maajid Nawaz, who was imprisoned in Egypt for belonging to the political party
 Recent article in Guardian with interview of female members
 Simon Jones comment, journalist currently based in Tashkent, Uzbekistan
 'The West needs to understand it is inevitable: Islam is coming back'
 Q&A: Hizb ut-Tahrir by BBC
 Kyrgyzstan: a clash of civilisations Channel 4 News — Video about Hizb ut-Tahrir in Kyrgyzstan and Uzbekistan.

Исламистские террористические организации
Хизб ут-Тахрир аль-Ислами